Sint-Gerlachuskerk (Banholt)
 Sint-Gerlachuskerk (Houthem)

Gerlachuskerk